Кічик Анастас Георгійович (* 1826) — український педагог, учасник Другої світової війни, орденоносець, автор збірок поезії та прози, дослідник Голодомору 1932—1933 років.

Кічик Дюз'юрд — село в Кедабецькому районі.
 Кічик Карамурад — село в Кедабецькому районі.